Красний Уголок () — назва населених пунктів у Росії:

 Красний Уголок — селище в Севському районі Брянської області.
 Красний Уголок — селище Воловського району Липецької області.
 Красний Уголок — присілок у Колпнянському районі Орловської області.
 Красний Уголок — селище в Рузаєвському районі Мордовії.

Див. також 
 Красний Угол